François Pérusse (1960-), un humoriste et musicien québécois ;
 Marc Pérusse, musicien québécois, frère du précédent ;
 Roméo Pérusse (1927-1992), un humoriste et acteur québécois.

Voir aussi 
 Maison de Pérusse des Cars.
 Perrusse

Perusse